INA poate fi:

 Municipiul Ina, o localitate în Japonia, în prefectura Nagano
 Ina Schaeffler, companie din industria auto din Germania
 Jana Ina, actriță din Brazilia
 Institutul Național de Administrație (INA), organizație guvernamentală din România

Vezi și 
 Inna